Willem van de Velde was de naam van twee Nederlandse kunstschilders. Ze waren vader en zoon, en waren beiden gespecialiseerd in schilderijen over zeevaart:

Willem van de Velde de Oude (ca. 1611–1693)
Willem van de Velde de Jonge (1633–1707)